Maneval ist der Familienname folgender Personen:

 Hellmut Maneval (1898–1984), deutscher Fußballspieler
 Helmut Maneval (1931–2017), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer